Список міністрів Чехії дає огляд міністрів та інших членів уряду у всіх урядах Чеської Республіки.  Також згадуються прем'єр-міністри і віце-прем'єр-міністри, а члени урядів, які не очолювали жодне міністерство, є міністерськими рівнями (міністри без портфеля і голови Законодавчої ради Уряду).

Список 

Členové za KDU-ČSL a US-DEU označení hvězdičkou * začali podávat demise již měsíc před demisí celé vlády a nebyli nahrazeni.

Хронологія 

 *) Виконуючі обов'язків.

Примітки

Список літератури 

Сторінки з неперевіреними перекладами

cs:Seznam ministrů České republiky